Surani kann sich beziehen auf:

 Azim Surani (* 1945), Entwicklungsbiologe und Professor an der University of Cambridge
 Surani (Prahova), eine Gemeinde im Kreis Prahova, Rumänien

Siehe auch:
 Sourani
 Šurany
 Surányi